Rechtsradikalismus bezeichnet:

 allgemein eine radikale rechtsgerichtete Gesinnung, siehe Radikalismus #Politischer Radikalismus als Bedrohung
 historisch und teilweise weiterhin ein Synonym für Rechtsextremismus, siehe Rechtsextremismus #Rechtsradikalismus